Роман Леонидович Сороченко (28 сентября 1924, Тверь, РСФСР — 21 января 2017, Москва, Российская Федерация) — советский и российский радиоастроном, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
После  окончания средней школы летом 1942 г. был призван в армию рядовым. 

В годы Великой Отечественной войны воевал на Калининском и I Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Польши, войну закончил в Германии. В 1947 г. был демобилизован.

В 1946—1948 гг. учился во Всесоюзном заочном институте инженеров связи; в январе 1948 г. перешел на физико-технический факультет МГУ, который окончил с отличием в апреле 1952 г. (считается первым выпуском МФТИ).

С мая 1952 г. работал в ФИАН: радиоинженер Крымской экспедиции, с января 1955 г. — радиоинженер Лаборатории колебаний, с 1960 г. — научный сотрудник Лаборатории радиоастрономии. С 1974 г. — заведующий сектором, с 1986 г. — главный научный сотрудник ФИАН.

Доктор физико-математических наук (1971), профессор (1985).

Научная деятельность 

Являлся одним из основоположников отечественной  радиоастрономии, исследований по радиоспектроскопии космоса; участник создания первых советских радиотелескопов. 

Основные научные труды были связаны с открытием и исследованием спектральных линий, образующихся при переходах между высоковозбужденными состояниями атомов. В 1957—1959 гг. совместно с Б. М. Чихачёвым создал первый в СССР спектральный радиометр на волну 21 см. Совместно с Э. В. Бородзичем в апреле 1964 г. в Пущино обнаружил излучение спектральных линий на 22-х метровом радиотелескопе, РТ-22. Открытие подтверждало гипотезу о том, что в межзвездной среде, в условиях малой плотности могут существовать атомы громадных микронных размеров, которые способны излучать спектральные линии в радиодиапазоне. В том же году создал спектрометр на волну 3 см, на котором вместе с сотрудниками своей группы провел первые в мире наблюдения рекомбинационной радиолинии водорода от туманности Омега. 

Работы ученого по спектральным линиям высоковозбужденных атомов (называемых также Рекомбинационные радиолинии — РРЛ) получили широкое международное признание; их исследования стали новым направлением в астрофизике. Итоги исследований РРЛ, по которым выполнено более 1000 публикаций, обобщены в монографии Р. Л. Сороченко и М. А. Гордон (США).

Награды и звания 

Орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Отечественной войне», «За взятие Берлина» (1945), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985).

Лауреат Государственной премии СССР (1988) — за обнаружение и дальнейшие исследования рекомбинационных радиолиний.

Научные труды 

Соавтор монографии: Рекомбинационные радиолинии. Физика и астрономия [Текст] / Р. Л. Сороченко, М. А. Гордон. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 391 с. - Библиогр.: с.369-388 . -Предм. указ.: с.389-391. - 300 экз. - ISBN 5-9221-0433-0

Источники 
 https://www.lebedev.ru/ru/main-news/news/1256-sorochenko-roman-leonidovich.html
 http://www.fian-inform.ru/intervyu/item/545-sorochenko
 http://www.sai.msu.ru/news/2017/01/24/news.html
 фото https://golos.io/ru--golos/@sibiryak76/oni-ushli-vspomnim-pokoriteli-zvezd